Карл Альберт Андерсен (; ,  (ныне входит в Осло) — , ) — норвежский гимнаст и легкоатлет, двукратный призёр летних Олимпийских игр.

На Играх 1900 года Андерсен соревновался в лёгкой атлетике, в дисциплинах прыжок в высоту и с шестом. В первом соревновании он, с результатом 1,70 м, занял четвёртое место, разделив его ещё с двумя спортсменами. В другом он занял третье место, преодолев высоту 3,20 м и получил бронзовую медаль.

Через 6 лет Андерсен участвовал в неофициальных летних Олимпийских играх, но уже в качестве гимнаста. Он со своей командой занял первое место в командном разряде и получил золотую медаль, правда она не засчитывается МОКом.

Ещё через два года, на Играх 1908, он снова соревновался в командном соревновании гимнастов, и на этот раз они заняли второе место, получив серебряные медали.

Ссылки 
 Карл Андерсен на sports-reference.com  

Гимнасты Норвегии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Прыгуны с шестом Норвегии